Kreisgericht Perleberg bezeichnet

 das preußische Kreisgericht Perleberg (1849–1879), siehe Kreisgericht Perleberg (Preußen)
 das Kreisgericht Perleberg in der DDR (1952–1992), siehe Kreisgericht Perleberg (DDR)